Leucemia mieloide crônica
Grande Nuvem de Magalhães - comumente abreviada como LMC, do inglês Large Magellanic Cloud
LMC X-1

Desambiguações de siglas